Der Porsche Cayenne ist ein Modell des deutschen Automobilherstellers Porsche. Mit dem 2002 eingeführten Wagen erweiterte Porsche seine bis dahin  nur aus Sportwagen bestehende Modellpalette um ein Sport Utility Vehicle (SUV). Der Hauptmarkt des Cayenne sind die Vereinigten Staaten.

Der Porsche Cayenne (Typ 9PA) wurde von 2002 bis 2010 gebaut, seit 2007 mit Direkteinspritzer-Motoren und einer Modellpflege.
Das Nachfolgemodell Porsche Cayenne (Typ 92A) wurde von 2010 bis 2017 gebaut. Am 29. August 2017 fand die Premiere der dritten Generation des Porsche Cayenne (Typ PO536) statt; sie wurde auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2017 der Öffentlichkeit präsentiert.

Entwicklung und Produktion 
Um Entwicklungs- und Produktionskosten zu sparen, kooperierten Porsche und Volkswagen. Der VW Touareg und der Audi Q7 basieren auf derselben Plattform wie der Cayenne. 

Für die Produktion des SUV errichtete Porsche ein Werk in Leipzig, in dem der Motor, das Getriebe und alle anderen Bauteile und -gruppen in die Karosserie eingebaut wurden. Im Juli 2013 lief dort der 500.000ste Cayenne vom Band. Seit dem 8. Juni 2015 lief er auch im VW-Werk Osnabrück vom Band; dort wurden zusätzlich ca. 20.000 Stück des Cayenne montiert. Dafür wurde die Produktion der Modelle Porsche Boxster und Cayman wieder ins Stammwerk Zuffenhausen verlagert.

Die Karosserie des Cayenne wurde zusammen mit denen des VW Touareg, Bentley Bentayga und Audi Q7 im VW-Werk Bratislava (Slowakei) produziert.

Der Porsche Cayenne wird seit der dritten Generation (Typ PO536) vollständig im slowakischen VW-Werk Bratislava produziert. Im März 2019 wurde der Porsche Cayenne Coupé auf Basis der dritten Generation vorgestellt.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2002 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 112.746 Cayenne neu zugelassen worden. Mit 8.521 Einheiten war 2012 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Offizielle Website zum Porsche Cayenne

Fußnoten 

Cayenne